Jižní provincie může být:

 Jižní provincie (Srí Lanka) – provincie na Srí Lance
 Jižní provincie (Uganda) – bývalá provincie v Ugandě
 Jižní provincie (Zambie) – provincie v Zambii
 Jižní provincie (Rwanda) – provincie ve Rwandě

 Holandská Jižní provincie – historický název území dnešní Belgie